Orde van de Ster van Afrika (Liberia), een Liberiaanse onderscheiding
 Orde van de Afrikaanse Ster, een Belgische koloniale onderscheiding